Rabalder kan syfta på:

 Rabalder (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana på Liseberg
 Rabalder (TV-serie) – en brittisk tv-serie